Аполлофан Сотер () — индо-греческий царь, правивший, видимо, в I веке до н. э.

Об Аполлофане известно только из нумизматического материала, отличающегося грубостью исполнения — по замечанию исследователей, в это время качество выпускаемых индо-греческими правителями монет значительно ухудшилось. На серебряных монетах Аполлофана на аверсе вычеканен его бюст в шлеме и присутствует легенда на греческом языке. На реверсе вместе с надписями на кхароштхи изображена сражающаяся Афина. На бронзовых — на аверсе бюст Аполлона.

По мнению В. Тарна, монеты Аполлофана чеканились по типу Евтидемедов. Ссылаясь на сходство монограмм, учёный предположил, что Аполлофан (также как ,  и ) был правителем, подвластным Стратону, или же одним из его наследников. А. Нарайн полагал, что Аполлофан, который мог принадлежать к дому Менандра, был одним из преемников Аполлодота II. К 65-62 годам до н. э. относит царствование Аполлофана Р. Смит, считающий его сыном или братом Аполлодота II и что после Аполлофана стал властвовать Зоил II. По предположению А. Симонетты, во время правления индо-скифского царя  около 35 года до н. э. Аполлофан сменил Дионисия Сотера, а затем, примерно через два года, к власти пришли  и его племянник . Й. Якобссон, со ссылкой на  и Р. Сениора, относит царствование Аполлофона к 35-25 годам до н. э., а его предшественником и преемником полагает считать Зоила II и Стратона II. Аналогичного мнения придерживается Ф. Вайдмэнн, видящий в Аполлофане военачальника при Зоиле II, потерпевшего поражение в столкновении с Азесом. Исследователь считает, что Аполлофан в попытке сохранить от индо-скифов свои владения — в Восточном Пенджабе со столицей в Сагале — мог призвать на помощь индийских союзников.

Литература 
Исследования
 Tarn W. W. The Greeks in Bactia and India. — Cambridge, 1951. P. 312, 317, 356, 392, 455.
 Narain A. K. The Indo-Greeks. — Oxford, 1957. P. 40, 102, 104, 146, 148.
 Bopearachchi O. Monnaies gréco-bactriennes et indo-grecques. — Paris, 1991. P. 368, 453.
 Senior R. C. The Indo-Greek and Indo-Scvthian King Sequences in the Second and First Centuries BC. — JONS 179 Supplement (2004).
 Simonetta A. A New Essay on the Indo-Greeks The Sakas and the Pahlavas // East and West, Vol. 9, No. 3 (September 1958). P. 161, 168, 176, 182—183.
 Smith R. M. Greek kings in India: А Synopsys. Annals ot the Bhandarkar Oriental Research Institute, 1977—1978, Vol. 58/59. P. 333, 335.
 Jakobsson J. A Possible New Indo-Greek King Zoilos III, and an Analysis of Realism on Indo-Greek Royal Portraits // The Numismatic Chronicle (1966), Vol. 170 (2010). P. 37-38, 40, 49.
 Widemann F. Les Successeurs d’Alexandre en Asie centrale et leur heritage culturel. — Paris, 2009. ISBN 978-2-914214-71-1.

Индо-греческие цари
Правители Азии I века до н. э.